Ни́ппур (URUEN.LIL 𒂗𒇸; шум. Нибру, , современный Нуффар) — священный город и религиозный центр Шумера в Южной Месопотамии (современный Ирак). В Ниппуре находился храм главного бога шумеров — Энлиля.

История 
Ниппур располагался на обеих сторонах канала Шатеннил (Shatt-en-nil), который был одним из древнейших и соединял реки Евфрат и Тигр. Сегодня город выглядит как большой комплекс холмов с остатками руин, известных до арабов. Современное название Нуффар (Nuffar), было представлено в более ранних письменных упоминаниях как Ниффер (Niffer). Самая высокая точка конических холмов, поднимающихся на высоту около 30 метров выше уровня естественной природы, северо-восток от русла канала, называется по-арабски Бинт-эль-Эмир (Bint el-Amiror) «дочь эмира, принцесса».

В Ниппуре находился Э-кур-храм (Himmels) главного шумерского бога Энлиля. Таким образом Ниппур был религиозным центром Шумера, но не играл выдающейся роли в политической жизни шумерского мира, особенно во времена аккадского порабощения. Значение города возросло в гутийский период, особенно во времена второй династии Лагаша. Но уже при третьей династии Ура влияние Ниппура значительно снизилось.

В XVIII веке до н. э. Ниппур был захвачен Вавилонией, позже имел внутреннюю автономию.

Раскопки 
Археологическими раскопками обнаружены постройки III—I тыс. до н. э., предметы быта, клинописные таблички (предположительно, школьный архив).

См. также 
 Ниппурский бедняк
 Дело об убийстве в Ниппуре
 Туммальская надпись

Шумер
Города Древней Месопотамии
Исчезнувшие города Ближнего Востока
Археологические объекты в Ираке